Рафаел Надал је једанаести пут освојио титулу. У финалу је победио Доминика Тима са 6:4, 6:3, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Отворено првенство Француске у тенису 2018.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно